Clemen ist der Familienname folgender Personen:

 August Clemen (1838–1920), deutscher evangelischer Theologe
 Hermann Friedrich Ferdinand Clemen (1805–1847), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Carl Clemen (1865–1940), deutscher evangelischer Theologe und Religionshistoriker
 Eberhard Clemen (1910–1996), Lyriker und Sprachlehrer
 Elfriede Clemen (1903–1985), deutsche Pianistin, Musikpädagogin an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
 Harald Clemen (* 1947), deutscher Theaterregisseur
 Johann Gottfried Clemen (1728–1785), deutscher Plantagenbesitzer
 Johannes Clemen (1876–1939), deutscher Chemiker, Apotheker und Fabrikbesitzer
 Otto Clemen (1871–1946), deutscher Theologe, Pädagoge, Historiker und Bibliothekar
 Paul Clemen (1866–1947), deutscher Kunsthistoriker und Provinzialkonservator der Rheinprovinz
 Robert Clemen (* 1967), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Sachsen
 Wolfgang Clemen (1909–1990), deutscher Literaturwissenschaftler, Anglist und Shakespeareforscher

Siehe auch:
 Paul-Clemen-Museum des Kunsthistorischen Instituts der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn